Les noms de famille basques ont une origine principalement d'ordre toponomyque, et sont plus spécifiquement liés à la maison d'origine qui indiquait le statut social de l'individu. Le nom de famille basque le plus courant, Etcheverry, signifie « maison neuve ».

Pour le département des Pyrénées-Atlantiques qui inclut la partie française du Pays basque, l'Insee classe parmi les noms les plus courants (noms de naissance sur la période de 1891 à 2000) différents noms basques : Etcheverry (), García (), Sallaberry (), Lopez (), Lafitte (), Carrère (), Etchegaray (1083 naissances).
 
Cette liste, qui ne prétend pas être exhaustive, reprend les patronymes basques répertoriés par la commission d'onomastique de l'Académie de la langue basque. Ils sont listés selon leur graphie traditionnelle, généralement castellanisée ou francisée, et accompagnés par la graphie correcte entre parenthèses.

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 R 

 S 

 T 

 U 

 V 

 Y 

 Z

Références 

Pays Basque